Zakład bez remisu (Draw No Bet) – zakład bukmacherski, w którym gracz obstawia zwycięstwo jednej z dwóch drużyn lub zawodników.

Zakłady bez remisu można zaliczyć do kategorii zakładów podwójnej szansy albo zabezpieczenia mających miejsce w zakładach typu 1X2. Obstawiając Draw No Bet korzyścią dla gracza jest zwrot stawki w sytuacji, kiedy wynik spotkania zakończy się remisem.

Przykład: w meczu Drużyna A – Drużyna B obstawione zostało zwycięstwo gospodarzy.

 Mecz zakończył się wygraną Drużyny A: zakład wygrany
 Mecz zakończył się remisem: zwrot pieniędzy
 Mecz zakończył się wygraną Drużyny B: zakład przegrany

Jeśli bukmacher nie podaje nam stawek na DNB można je obliczyć samodzielnie według wzoru poprzez podzielenie stawki, jaką chcemy postawić przez kurs na remis w spotkaniu (X) i postawić pozostałą kwotę na gości (lub gospodarzy).

 Stawka do postawienia na Remis w NDB = cała kwota stawki, jaką chcemy postawić w tym zakładzie / kurs na remis
 Stawka do postawienia na wygraną gospodarzy = cała kwota stawki, jaką chcemy postawić w tym zakładzie – (minus) stawka do postawienia na Remis w NDB.

Na podstawie powyższych informacji łatwo zauważyć, że Draw No Bet daje graczom lepsze kursy niż zakład podwójnej szansy z tego względu, że w przypadku zakończenia spotkania remisem otrzymuje się zwrot stawki (czego nie ma w przypadku klasycznej podpórki).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Draw No Bet (Zakład bez remisu) – Co oznacza DNB?
 What is Draw No Bet betting? 

Gry hazardowe